Алекса́ндр Па́влович Неча́ев:
 Нечаев, Александр Павлович (1913—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Нечаев, Александр Павлович (1866—1921) — русский учёный-натуралист (физическая география и минералогия) :s:ЭСБЕ/Нечаев, Александр Павлович